Сан Хосе де Варгас има више значења:

 Сан Хосе де Варгас (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де Варгас (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику